Comden ist der Familienname folgender Personen:

 Betty Comden (1917–2006), US-amerikanische Drehbuchautorin, Librettistin und Schauspielerin
 Danny Comden (* 1969), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Compton